La formula molecolare C21H28O2 può indicare:
 Tibolone
 Levonorgestrel

Formule molecolari